Shigeru Tamura (1909-1987), photographe.
 Shigeru Tamura (1949-), illustrateur, mangaka.

Voir aussi 
 Akihide Tamura (1947-), photographe japonais né sous le nom de Shigeru Tamura.